Coproporus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Gustav Kraatz 1858. Coproporus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Coproporus